Makgadikgadimeer - een meer in Botswana
Makgadikgadizoutvlaktes - een zoutvlakte in Botswana